M198 peut faire référence à :
 l'obusier M198, un canon moyen américain ;
 Minardi M198, une formule 1 de l’écurie Scuderia Minardi.